The Lion, the Witch and the Wardrobe ist der englischsprachige Titel von

 Buch Der König von Narnia von C.S. Lewis
 The Lion, The Witch and the Wardrobe (1967), mehrteiliger Episodenfilm, basierend auf dem Buch
 Der König von Narnia (1979), Zeichentrickfilm, basierend auf dem Buch
 Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (1988), britische Serie von BBC, basierend auf dem Buch
 Kinofilm Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005), basierend auf dem Buch